O Tarrafal Futebol Clube ou Tarrafal Futebol Clube de Monte Trigo é um clube de futebol na aldeia  do Tarrafal de Monte Trigo na oeste de da Ilha de Santo Antão de Cabo Verde.  O clube e um mais novo na Zona Sul de Santo Antão.  O clube este punto extremo do oeste da todos da África, Olympique de Ngor, o clube senegalés este punto extremo do oeste da África continental.

O clube fundado em 2008. O clube comemora 10ª aniversario em 2018.

O club jogarado o primeiro jogo na temporada de 10 de dezembro de 2013 e o primeiro vitória na jogo contra Inter.

Futebol

Palmarés

Classificações regionais

Estadísticas
Melhor posição: 3a (regional)
Apresentadas na competições regionais: 3
Apresentadas na competições das taças regionais:Santo Antão - Zona Sul: 3Santo Antão: 1, em 2016Apresentadas na torneios de aberturas: 2Jogos totais: 36Joogs totais na casa: 18Jogos totais em visitante: 18
 Pontos totais: 44 (regional)
 Vitórias totais: 12 (regional)
 Vitórias totais na casa: 4
 Vitórias totais em visitante: 8
 Gols totais: 42 (regional)Melhor jogo artilheirado na Campeonato Regional: Inter 1-5 Tarrafal Monte Trigo, 12 de abril de 2015
 Derrotas totais:' 16 (regional)

Recordes de campeonato por oponenteEstadísticas correito na novo temporada de 2016-17 do Zona Sul de Santo Antão''

Referências

Ligações externas
Tarrafal FC de Monte Trigo na Facebook

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)